Salon
 Salon, Aube
 Salon, Dordogne